Katra kan syfta på följande:

 Katra,  ett symphonic gothic metal-band från Finland

Geografi

Belarus 

 Kotra (vattendrag),

Indien 

 Katra (ort i Indien, Jammu och Kashmir), 
 Katra (ort i Indien, Uttar Pradesh), Shrawasti, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar